Robinson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Robinson Township (Illinois)
 Robinson Township (Indiana)
 Robinson Township (Kansas)
 Robinson Township (Michigan)
 Robinson Township (North Dakota)
 Robinson Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Robinson Township (Washington County, Pennsylvania)